Patschen steht für:
 Hausschuh  im österreichischen Deutsch
 einen platten Reifen  im österreichischen Deutsch; siehe Reifendefekt 

Siehe auch:
 Patsche